Chorin est une commune du Brandebourg, (Allemagne), située dans l'arrondissement de Barnim.
 L'Abbaye de Chorin est une abbaye cistercienne située dans cette commune, à environ  du centre.
 Chorin est le nom allemand de la commune tchèque de Choryně.
 Aaron Chorin (1766-1844) est un rabbin hongrois.